Pragmace est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Pragmace est un prénom masculin totalement désuet.

Pragmace peut être aussi un patronyme.

Saint chrétien
 Pragmace († vers 520), ou Pragmat ou Pragmatius ou Pragnacius ou Pragnace, évêque d’Autun, ami de Sidoine Apollinaire et d'Avit de Vienne, participa à au moins un des conciles de son temps ; fêté le 22 novembre.

Références